Петър Колев може да се отнася за:

 Петър Колев (1919 – ?), български политик от БКП
 Петър Колев (р. 1974), български футболист
 Петър Колев (р. 1986), политик, публицист и пробългарски активист от Северна Македония